Font de la Plaça de la Font de Penelles, a Penelles (la Noguera)
 Font de la Plaça de la Font de Ventalló, a Ventalló (Alt Empordà)